Leuderic I – biskup Seo de Urgel w latach 665 – 683
 Leuderic II – biskup Seo de Urgel w latach 732 – 754